Turniej olimpijski w tenisie stołowym par mieszanych podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach od 24 lipca do 26 lipca 2021 roku w Tokyo Metropolitan Gymnasium. Był to debiut turnieju par mieszanych na igrzyskach olimpijskich.

Kalendarium 
Wszystkie godziny podane są w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Rozstawienie par

Faza zasadnicza

Faza medalowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020